Моулсворт (устар. Молесворт; ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Молсворт, Гилфорд Линдси (1828—1925) — британский инженер-строитель.
 Моулсворт, Джон:
  (1705—1766) — британский политик, член Палаты общин (1734—1741, 1744—1761).
  (1729—1775) — британский политик, член Палаты общин (1765—1775).
  (1890—1968) — британский военный деятель, заместитель главы Генерального штаба (1940—1943) и военный секретарь (1943—1944) Индийской армии.
  (1902—1976) — британский пловец, участник Олимпийских игр (1924).
  (1905—1966) — игрок в американский футбол и тренер, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Чикаго Беарз» (1932, 1933), тренер клуба «Индианаполис Колтс» (1953).
  (род. 1949) — британская теннисистка, финалистка чемпионата Франции (1967), чемпионка Шотландии (1972).
  (1853—1912) — британский политик, член Палаты общин (1900—1906).
  (1894—1985) — австралийская теннисистка, чемпионка Австралазии в одиночном разряде (1922, 1923), чемпионка Австралии в парах (1930).
  (1839—1921) — шотландская детская писательница.
  (1680—1758) — британский военный деятель, главнокомандующий Ирландской армии (1751—1758), член Королевского общества (с 1722).
  (1656—1725) — англо-ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1695—1715), Англии (1695—1698, 1705—1707) и Великобритании (1707—1708, 1715—1722).
 
  (ок. 1638—1678) — английский чиновник, лейтенант-губернатор колонии Ямайка (1684—1687, 1688—1689).

Топоним

Примечания